O termo Conde de Moura pode referir-se a:

Portugal 
Titulo criado por D. Luís I de Portugal a favor de:
 Ana Alexandrovna Apraksina, primeira e única condessa de Moura

Espanha 
 D.Álvaro de Melo, primeiro e único conde de Moura.

Desambiguação
Moura
Moura